Beanie – soprannome di Les Witte, cestista statunitense
 Beanie – soprannome di Richard Dalley, pattinatore statunitense
 Elizabeth Greer "Beanie" Feldstein – attrice statunitense
 Beanie Sigel – rapper e attore statunitense
 Chris "Beanie" Wells – giocatore di football americano statunitense
 Harley M. "Beanie" Walker – sceneggiatore statunitense
 Ben "Beanie" Harper – personaggio della serie televisiva Love of Life

Pagine correlate 
 Bean
 Beeny
 Bini